XI Дальневосточные игры должны были быть проведены в 1938 году в Осаке, Япония, но из-за начала Второй японо-китайской войны в 1937 году были отменены.

Участники 
В соревнованиях должны были принять участие 6 стран:
 Малайя
 Китай 
 Филиппины 
 Гонконг
 Япония (организатор)
 Таиланд

1938 год в спорте
Дальневосточные игры
Отменённые спортивные соревнования